National (Australië), een Australisch historisch motorfietsmerk
 National (Verenigde Staten), een Amerikaans historisch motorfietsmerk
 The National, een Amerikaanse indie rockband
 Championnat National, de derde divisie van het Franse voetbal